Adriano Vianello (1960) – drammaturgo e regista teatrale italiano
 Alberto Vianello (1902-1977) – poeta italiano
 Aldo Vianello (1937-2021) – poeta italiano
 Andrea Vianello (1961) – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Arturo Vianello (1958) – calciatore italiano
 Cesare Vianello (1862-1953) – pittore italiano
 Edoardo Vianello (1938) – cantautore italiano
 Eugenio Vianello (1871-1949) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Fernando Vianello (1939-2009) – economista e accademico
 Gabriele Vianello (1938) – cestista italiano
 Giacomo Vianello (1947-2022) – calciatore italiano
 Gianmario Vianello – politico italiano
 Giovanni Vianello (1873-1926) – pittore e decoratore italiano
 Giovanni Vianello (1979) – politico italiano
 Guido Vianello (1994) – pugile italiano
 Lele Vianello (1951) – fumettista e illustratore italiano
 Marco Vianello (1995) – pallavolista italiano
 Maria Teresa Vianello (1936) – attrice italiana
 Mario Vianello (1887-1955) – arcivescovo italiano
 Michele Vianello (1953) – politico italiano
 Nereo Vianello (1929-1977) – bibliografo italiano
Raimondo Vianello (1922-2010) – attore e uomo di spettacolo italiano
 Virginia Vianello (1955) – scenografa italiana

Pagine correlate 
 Giovanni Vianello